Ангели́на Серге́евна Жук-Красно́ва (7 февраля 1991, Иркутск) — легкоатлетка (прыжок с шестом), бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года. Чемпионка России 2017 года.

Карьера 
В 2010 году Ангелина выиграла первенство России среди юниоров, через год на чемпионате России она стала 5-й. В 2013 году Жук-Краснова заняла второе место на чемпионате страны в помещении, 6-е место на чемпионате Европы в помещении и победила на чемпионате Европы среди молодёжи, установив рекорд турнира. Благодаря занятому на чемпионате России третьему месту, Ангелина смогла отобраться на чемпионат мира. Там она стала первой в квалификации и 7-й в финале.

В 2017 году на чемпионате России по лёгкой атлетике в помещении стала бронзовым призёром.

Основные результаты

Национальные

Смена спортивного гражданства 
1 декабря 2021 года президиум Всероссийской федерации легкой атлетики опубликовало сообщение, что принято решение разрешить спортсменке сменить спортивное гражданство и выступать за Молдавию .

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с шестом России
Чемпионы России по лёгкой атлетике